Воллмер, Волмер ():
 Воллмер, Дана (род. 1987) — американская пловчика.
 Воллмер, Джоан (1923—1951) — вторая жена одного из крупнейших авторов «разбитого поколения» Уильяма Берроуза.

См. также